Herb gminy Brzeźnica (powiat wadowicki)
 Herb gminy Brzeźnica (powiat żagański)